Oil Springs peut faire référence à :

Toponymie

Canada 
 , canton.

United States 
 , communauté non-incorporée ;
 , réserve indienne de la tribu Sénéca dans l'État de New York.

Note